Geografie
 Memphis (Egypte), de hoofdstad van het Oude Egypte
 Memphis (Tennessee), de een na grootste stad van de staat Tennessee
 Memphis (Alabama), een plaats in de staat Alabama
 Memphis (Florida), een plaats in de staat Florida
 Memphis (Indiana), een plaats in de staat Indiana
 Memphis (Michigan), een plaats in de staat Michigan
 Memphis (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi
 Memphis (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Memphis (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska
 Memphis (New York), een plaats in de staat New York
 Memphis (Texas), een plaats in de staat Texas

Overig
Memphisgroep, naam van een in 1980 opgerichte groep vormgevers, onder aanvoering van Ettore Sottsass
Memphis (mythologie), een Nereïde, een zeenimf uit de Griekse mythologie
Memphis (band), een Amerikaanse band
Memphis, Tennessee (nummer), een popnummer van Chuck Berry, door vele andere artiesten gecoverd
Memphis Belle, een Amerikaanse film uit 1990
Memphis Belle (B-17), de eerste Amerikaanse bommenwerper die naar huis mocht keren na 25 missies te voltooid hebben in Europa in de Tweede Wereldoorlog
Memphis (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae
Memphis Depay, Nederlands voetballer
Windows 98, waarvan Memphis de codenaam is